La Temporada 2019 del fútbol chileno abarcará todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el 2019.

Campeonatos de Equipos





Campeonatos de Selección

{| align=center style="background: #F9F9F9; text-align: left; font-size: 88%; border-collapse:collapse;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 width=700
|- align=center
! width=50 style="background:#25407A; color:#FFFFFF;"|Nivel
! width=350 style="background:#25407A; color:#FFFFFF;"|Torneo
! width=350 style="background:#25407A; color:#FFFFFF;"|Campeonato
! width=300 style="background:#25407A; color:#FFFFFF;"|Campeón
|-
|<center>ABS
|Copa América
| Edición 2019
||-
|<center>U-21
|Torneo Esperanzas de Toulon
| Edición 2019
| |-
|<center>U-20
|Sudamericano Sub-20
| Edición 2019
||-
|<center>U-17
|Sudamericano Sub-17
| Edición 2019
||-
|<center>U-17
|Copa Mundial Sub-17
| Edición 2019
| |}

  
{| align=center style="background: #F9F9F9; text-align: left; font-size: 88%; border-collapse:collapse;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 width=700
|- align=center
! width=50  style="background:#7A2567; color:#FFFFFF;"|Nivel
! width=350 style="background:#7A2567; color:#FFFFFF;"|Torneo
! width=350 style="background:#7A2567; color:#FFFFFF;"|Campeonato
! width=300 style="background:#7A2567; color:#FFFFFF;"|Campeón 
|-
|ABS
|Copa Mundial
| Edición 2019
||}

  
 Primera División (Campeonato AFP PlanVital) 

 Primera B (Campeonato AS.com) 

 Segunda División Profesional 

 Tercera División A (Campeonato Diario La Cuarta) 

 Tercera División B 

  
 Primera División 

 Primera B 

  
 Primera División 

 Primera B 

 Play-Offs 

En esta instancia, se enfrentarán los 8 equipos ubicados entre el tercero (3º) y décimo (10º) lugar de la tabla de posiciones, disputándose a partido único, una liguilla para definir al conjunto, que enfrentará a Deportes La Serena, que fue el subcampeón de las 30 fechas. El equipo que resulte ganador de la definición, será el segundo ascendido al Campeonato AFP PlanVital Primera División 2020, siendo el acompañante de Santiago Wanderers, que se coronó campeón de las 30 fechas. El Estadio Nacional de Santiago de Chile, fue el escenario escogido por la ANFP, para la realización de la Liguilla, Eso sí, tanto en la primera fase como en la segunda fase, habrán reuniones dobles en 2 horarios diferentes, en cuanto a partidos en una jornada.

 Ascendido 

 Segunda División Profesional 

 Fase Regular 

 Liguilla de Ascenso 

Los seis clubes clasificados de la Fase Regular, se enfrentan todos contra todos en dos ruedas, totalizando 10 fechas. El que gane la Liguilla será el campeón, y ascenderá al Campeonato AS.com Primera B, para la temporada 2020. Los clubes reciben una bonificación, según su posición al final de la Fase Regular: 6 puntos para el primero, 5 puntos para el segundo, 4 puntos para el tercero, 3 puntos para el cuarto, 2 puntos para el quinto y 1 punto para el sexto.

 Liguilla de Descenso 

Los cinco clubes relegados de la Fase Regular, se enfrentan todos contra todos en dos ruedas, totalizando 10 fechas. El club que finalice en la última posición, descenderá a la Tercera División A, para la temporada 2020. Los clubes reciben una bonificación según su posición al final de la Fase Regular: 5 puntos para el primero, 4 puntos para el segundo, 3 puntos para el tercero, 2 puntos para el cuarto y 1 punto para el quinto.

 Tercera División A 

 Fase Regular 

 Liguilla de Ascenso 

Los 4 equipos que finalicen la Fase Regular, entre el 2° y 5° lugar de la tabla de la mencionada fase, jugarán una Liguilla en el formato de todos contra todos, en 2 ruedas de 3 fechas cada uno. El equipo que finalice en el 1.º lugar de la liguilla, ascenderá de manera automática a la Segunda División Profesional 2020, siendo el acompañante del campeón de la Fase Regular.

 Tercera División B 

 Primera Fase 
 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Segunda Fase 
 Grupo A 

 Grupo B 

 Grupo C 

 Tercera Fase 

Los 8 equipos clasificados se emparejan en 4 llaves, desde la fase de Cuartos de Final. Los 2 equipos que lleguen a la final (sin importar quien será el campeón en esa instancia), ascenderán automáticamente a la Tercera División A 2020.
<center>
{{Copa de 8 clubes
|cuartos= 
|semifinal= 
|final= Ascendidos a la Tercera División A 2020 
 | RD1-equipo01 =  Escuela de Macul
| RD1-equipo02 =  Municipal Lampa| RD1-goles01ida = 3 
| RD1-goles02ida = 3| RD1-goles01vuelta = 1
| RD1-goles02vuelta = 2| RD1-goles01global = 4
| RD1-goles02global = 5| RD1-equipo03 =  La Pintana Unida| RD1-equipo04 =  Tricolor Municipal 
| RD1-goles03ida = 2
| RD1-goles04ida = 2
| RD1-goles03vuelta = 5
| RD1-goles04vuelta = 3
| RD1-goles03global = 7
| RD1-goles04global = 5

| RD1-equipo05 =  Provincial Ranco 
| RD1-equipo06 =  Nuevo Lota Schwager
| RD1-goles05ida = 2
| RD1-goles06ida = 2
| RD1-goles05vuelta = 0 
| RD1-goles06vuelta = 0 
| RD1-goles05global = 2
| RD1-goles06global = 2

| RD1-equipo07 =  Quintero Unido
| RD1-equipo08 =  Rodelindo Román
| RD1-goles07ida = 1
| RD1-goles08ida = 3
| RD1-goles07vuelta = 2
| RD1-goles08vuelta = 2
| RD1-goles07global = 3
| RD1-goles08global = 5

| RD2-equipo01 =  Municipal Lampa
| RD2-equipo02 =  La Pintana Unida
| RD2-goles01ida = 0
| RD2-goles02ida = 5
| RD2-goles01vuelta = 0
| RD2-goles02vuelta = 12
| RD2-goles01global = 0
| RD2-goles02global = 17

| RD2-equipo03 =  Provincial Ranco
| RD2-equipo04 =  Rodelindo Román
| RD2-goles03ida =  1
| RD2-goles04ida =  3
| RD2-goles03vuelta = 3
| RD2-goles04vuelta = 3
| RD2-goles03global = 4
| RD2-goles04global = 6

| RD3-equipo01 =  La Pintana Unida
| RD3-equipo02 =  Rodelindo Román
| RD3-goles01ida = 1 
| RD3-goles02ida = 2 
| Dos finales = 
| RD3-goles01vuelta = 1
| RD3-goles02vuelta = 1 
| RD3-goles01global = 2
| RD3-goles02global = 3 
}}

 Play-Offs 

En este formato, que fue agregado a última hora por la ANFA, la disputarán Unión Compañías y Ferroviarios, que fueron los 2 peores equipos, de la tabla de la fase regular de la Tercera División A 2019 y los 6 equipos que no logran ascender desde la Fase Final de la Tercera División B 2019. Se sortearán 4 parejas, donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, los equipos ubicados en el Bombo 1 contra los del Bombo 2, donde en el partido de vuelta, serán locales los equipos del Bombo 1. Los 4 ganadores de esas llaves, ascenderán a la Tercera División A 2020 (En el caso de que Unión Compañías y Ferroviarios, ganan 2 de las 4 llaves de la Liguilla, se mantendrán automáticamente en la categoría, en la que estuvieron este año.

 Copa Chile 
 Primera Fase 

 Segunda Fase 

 Palestino fue descalificado por usar en los 2 partidos de la llave ante Santiago Morning, a un jugador que no tiene contrato profesional con el club árabe. Por lo tanto, su rival de la llave Santiago Morning, avanzó a los octavos de final.

 Fase Final 

Nota: En las llaves a doble partido el equipo con el mayor número de orden es el que definió la serie como local.

 Supercopa de Chile 

  

 Primera División 

 Clasificación General 

 Primera B 
 Fase Zonal 
 Zona Norte 

 Zona Centro 

 Zona Sur 

  

 Copa Conmebol Libertadores 2019 

Los equipos que participan en la Copa Libertadores 2019, a partir de enero de 2019, son:

 Chile 1:  Universidad Católica campeón Primera División 2018. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Libertad,  Grêmio y  Rosario Central; 2PG, 1PE, 3PP)

 Chile 2:  Universidad de Concepción 2.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Olimpia,  Godoy Cruz y  Sporting Cristal; 1PG, 3PE, 2PP)

 Chile 3:  Universidad de Chile 3.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Segunda fase clasificatoria frente a  Melgar, 0:1)

 Chile 4:  Palestino Campeón de la Copa Chile 2018. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Internacional,  River Plate y  Alianza Lima; 2PG, 1PE, 3PP)

 Copa Conmebol Sudamericana 2019 

Los equipos que participan en la Copa Sudamericana 2019, a partir de febrero de 2019, son:

 Chile 1:  Deportes Antofagasta: 4.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Primera fase frente a  Fluminense, 1:2)
 
 Chile 2:  Colo-Colo 5.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Primera fase frente a  Universidad Católica, 1(0):1(3))

 Chile 3:  Unión La Calera 6.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Atlético Mineiro, 1(0):1(3))

 Chile 4:  Unión Española 7.º puesto de la Primera División de Chile 2018. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Sporting Cristal, 0:6)

 CL Equipo 1:  Palestino como 3.° puesto del Grupo A de la Copa Conmebol Libertadores 2019. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Zulia, 1:3)

  CL Equipo 8:  Universidad Católica como 3.° puesto del Grupo H de la Copa Conmebol Libertadores 2019. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Independiente del Valle, 3:7)

  
 Copa Libertadores Femenina 

 Chile 1:  Santiago Morning campeón Primera División 2018. (Eliminado en cuartos de final frente a  Corinthians, 0:2)

 Chile 2':  Colo-Colo ganador del Play-offs para la Copa Conmebol Libertadores 2019.(Eliminado en la fase de grupos frente a  Atlético Huila,  Cerro Porteño y  Peñarol; 0PG, 1PE, 2PP)''

Selección Absoluta Masculina

Enfrentamientos

Estadísticas

Goleadores

Máximos asistentes

Selección sub-23 Masculina

Enfrentamientos

Selección sub-20 Masculina

Enfrentamientos

Selección sub-17 Masculina

Enfrentamientos

Selección sub-15 Masculina

Enfrentamientos

Selección Absoluta Femenina

Enfrentamientos

Goleadores chilenos

Goleadores (clubes de 1° división y selección)

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Deporte en Chile en 2019
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 2019